Le terme Péribonka peut se référer à :

Toponymie

Canada

 Péribonka, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Maria-Chapdelaine, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 46' 00"; 72° 03' 00".
 Gros canal Péribonka, dans la ville de Dolbeau-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 43' 31"; 72° 19' 15".
 Lac Péribonka, dans le territoire non organisé du Mont-Valin, dans la MRC du Le Fjord-du-Saguenay, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques  : 50° 06' 56"; 71° 14' 57".
 Petite rivière Péribonka, dans la municipalité de Péribonka (municipalité), dans la MRC de Maria-Chapdelaine, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 45' 40"; 72° 05' 05".
 Pointe Péribonka, dans la municipalité de Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-Est), dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 44' 33"; 72° 05' 45".
 Rivière Péribonka, dans la municipalité de Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-Est), dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, dans la région administrative de Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 44' 49"; 72° 06' 13".
 Rivière Péribonka Est, affluent de la rivière Péribonka, coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité) au Nord-du-Québec et dans le territoire non organisé du Mont-Valin, dans la MRC du Le Fjord-du-Saguenay, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques : 51° 51' 11"; 71° 14' 44".
 Saint-Amédée-de-Péribonka, un hameau dans la municipalité de Péribonka (municipalité), dans la MRC de Maria-Chapdelaine, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 48' 49"; 72° 02' 50".